В соревнованиях по академической гребле на летних Олимпийских играх 2012 смогут принять участие 550 спортсменов, которые будут соревноваться за 14 комплектов наград. Каждая страна может быть представлена одним экипажем в каждой дисциплине.

Правила квалификации 
Большинство мест были распределены на чемпионате мира 2011. Остальные квоты были отданы согласно заключительной отборочной регате, открытой для всех стран, а также на отдельных соревнованиях для стран Азии, Америки (кроме Канады и США) и Африки в одиночках и парных двойках в лёгком весе. Отбор происходил по следующей схеме:

Также были выбраны 2 мужчины и 2 женщины из неквалифицированных стран по решению Трёхсторонней комиссии (МОК, АНОК, FISA).

Страны

Распределение квот

Одиночка (мужчины)

Двойки (мужчины)

Парные двойки  (мужчины)

Парные двойки, лёгкий вес (мужчины)

Четвёрки (мужчины)

Парные четвёрки (мужчины)

Четвёрки, лёгкий вес (мужчины)

Восьмёрки (мужчины)

Одиночки (женщины)

Двойки (женщины)

Парные двойки (женщины)

Парные двойки, лёгкий вес (женщины)

Парные четвёрки (женщины)

Восьмёрки (женщины)

Ссылки 
 Правила квалификации
 Результаты Африканской квалификации

Квалификация на летние Олимпийские игры 2012